Одино — название населённых пунктов в России:

 Одино — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Одино — село в Мокроусовском районе Курганской области.
 Одино — село в Викуловском районе Тюменской области.
 Одино — село в Упоровском районе Тюменской области.

Персоналии:

 Одино, Джанфранко (род. 1957) — итальянский и канадский хоккеист.